Цюнлай — гірський масив у Китаї.
 Цюнлай — міський повіт Ченду в провінції Сичуань.